Vieux kan syfta på:
 Vieux, Calvados
 Vieux, Tarn